Erich Garske ist der Name folgender Personen:
* Erich Garske (Widerstandskämpfer) (1907–1943), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Erich Garske (Fußballtrainer) (1911–nach 1980), deutscher Fußballtrainer